Besondere Schwere der Schuld steht für:

 eine strafverschärfende Feststellung bei einer Freiheitsstrafe, siehe Lebenslange Freiheitsstrafe#Gesetzliche Regelung der vorzeitigen Freilassung
 Besondere Schwere der Schuld (Film), deutscher Film von Kaspar Heidelbach (2014)